

Architettura
Cortile – parte di edificio detta anche "Corte"

Filmografia
Cortile – film del 1930 diretto da Carlo Campogalliani 
Cortile – film del 1955 diretto da Antonio Petrucci

Italia
Cortile – frazione di Carpi in provincia di Modena

Persone
Luigi Cortile – maresciallo maggiore della Guardia di Finanza, Medaglia d'oro al merito civile alla memoria

Pagine correlate 
 Il cortile